Nobuhiro Kawasato , är en japansk astronom.

Han var verksam vid Okutama-observatoriet i Okutama.

Minor Planet Center listar honom som N. Kawasato och som upptäckare av 105 asteroider.

Asteroiden 4910 Kawasato är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Nobuhiro Kawasato

Referenser 
 

Män
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet